Basisbibel steht für folgende Bibelausgaben bzw. -übersetzungen:

 BasisBibel, eine von der Deutschen Bibelgesellschaft herausgegebene Bibelübersetzung
 Basisbibel, eine Auswahlübersetzung des Neuen Testaments von Arnulf Zitelmann, aus dem Beltz Verlag
 Die Neue Basisbibel, eine Überarbeitung von Zitelmanns Basisbibel, aus dem Luchterhand Fachverlag
 Basisbibel, eine Ausgabe der Einheitsübersetzung aus dem Verlag Wort im Bild